Одиннадцатый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 14 октября 1956 года по 21 апреля 1957 года. Победителем впервые в истории стали московские «Крылья Советов».

Класс «А» 
Количество участников в классе «А» этого сезона увеличили с 15 до 16 команд. К борьбе за медали допустили всех участников прошлогоднего класса «А», включая команду «Буревестник» Москва, в прошлом сезоне выбывшую из высшего дивизиона, и лучшую команду класса «Б» «Буревестник» Челябинск.
Команда занявшая последнее место переходила в второй дивизион.

Как и в прошлом сезоне календарь был свёрстан под интересы сборной СССР. Теперь, благодаря наличию катка с искусственным льдом, ЦСК МО, «Крылья Советов» и московское «Динамо», игроки которых составляли сборную, начали сезон гораздо раньше части команд. Вместе с ними играли другие четыре московских клуба, ленинградские армейцы и команда из Электростали. Остальные начали играть, когда стала позволять погода, с 25 ноября команды Челябинска, Свердловска и Новосибирска, с 4 декабря Риги, Горького и ленинградский «Авангард». С конца ноября, отыграв почти половину своих матчей, три клуба-лидера прекратили участие в турнире (за исключением двух матчей) для подготовки и участия в чемпионате мира, возобновив игры 11-12 марта, спустя 3,5 месяца. Во время чемпионата мира также не играла команда из Электростали, представленная в сборной вторым вратарём.

«Крылья Советов», проиграв в матче-открытии действующему чемпиону не потеряли до конца турнира ни одного очка, и впервые завоевали золотые медали.
Московский «Буревестник» вновь занял последнее место, и перешёл в класс «Б».

Лучшие бомбардиры
Алексей Гурышев («Крылья Советов» Москва) – 32 шайбы 
Михаил Бычков («Крылья Советов» Москва) – 31 шайба 
Владимир Киселёв («Буревестник» Челябинск) – 30 шайб 
Николай Снетков («Локомотив» Москва) – 27 шайб 
Юрий Копылов (ЦСК МО) – 24 шайбы 
Беляй Бекяшев (ДО Ленинград) – 24 шайбы 
Георгий Овчинников («Динамо» Новосибирск) – 24 шайбы 
Александр Черепанов (ЦСК МО) – 23 шайбы

Факты чемпионата

Переходы
Будущий двукратный чемпион мира Юрий Волков в межсезонье перешёл из «Крыльев Советов» в «Локомотив», что не позволило ему стать чемпионом страны.

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах ЦСК МО с ленинградским «Авангардом» – 15-0 и свердловским «Спартаком» – 14-1.
Самыми результативными стали матчи челябинского «Буревестника» с ДО Ленинград – 7-11 и «Химиком» – 10-8.
Наименее результативным стал матч ЦСК МО - «Динамо» Москва – команды не забросили ни одной шайбы.

Отказ от игр
Как и в прошлом сезоне было несколько неявок на матчи – челябинский «Буревестник» не сыграл по одному матчу с призёрами, «Даугава» с теми же командами не играла совсем.

«Химик»
В ходе сезона было принято решение о переводе команды в Воскресенск, но все домашние матчи, кроме двух, она провела в Москве.

Класс «Б» 
Количество участников в турнире увеличилось с 24 до 29 команд.

Предварительный этап

1-я зона

2-я зона

3-я зона 
После двух туров команда ДО Свердловск снялась с чемпионата. В январе большинство игроков были переведены в Чкалов.

4-я зона

Финальный турнир 
Решающие игры прошли на серовском стадионе «Металлург» с 10 по 19 марта. Единственную путёвку в класс «А» завоевала команда Московского военного округа. Но в межсезонье в высший дивизион переведён также СК им. Свердлова.

По итогам финального турнира были вручены призы.
 Лучший защитник – Владимир Брежнев (МВО Калинин)
 Лучший нападающий – Рудольф Жуйков («Металлург» Серов)
 Лучший снайпер – Владислав Опарин (СК им. Свердлова Молотов) – 9 шайб
 Кубок справедливой игры – ЛИИЖТ Ленинград

Ссылки 
 Сезон 1956-57 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый и второй эшелоны. 1947/1948 - 1959/1960. Спартакиада народов СССР 1961/1962 - 1989/1990. Турнир на приз газеты «Советский спорт» 1957/1958 - 1988/1989. Справочник. Москва. 2010.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1956-1957
 http://www.hockeystars.ru/art1957.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1956 год в хоккее
1957 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1957 году
Чемпионаты СССР в 1956 году